Wackerbarth genannt von Bomsdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Otto von Wackerbarth (Politiker) genannt von Bomsdorff (1823–1904), Rittergutsbesitzer und Mitglied des deutschen Reichstags
  Oskar von Wackerbarth genannt von Bomsdorff (1862–1937), Rittergutsbesitzer und Landrat des Landkreises Cottbus

Siehe auch:
 Bomsdorff